A Day at the Races peut désigner :
 A Day at the Races, un album du groupe Queen sorti en 1976 ;
 A Day at the Races, un morceau du groupe Art of Noise sorti en 1988 sur l'album In No Sense: Nonsense ;
 A Day at the Races, le titre original d'Un jour aux courses, le septième film des Marx Brothers.